Un huilier peut désigner :
 un huilier (navire), un navire-citerne destiné au transport d'huile

 huilier (ustensile de cuisine) désigne aussi la burette d'un service de table

 huilier (métier) désigne également la personne exerçant le métier de presseur d'huile.